Big Pine ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Big Pine (Delaware), im Kent County
 Big Pine (Florida), im Monroe County
 Big Pine (Kalifornien), im Inyo County
 Big Pine (North Carolina), im Madison County
 Big Pine Key, im Monroe County, Florida

Sonstiges:
 Big Pine Fork, Fließgewässer im Morgan County, Utah
 Big Pine Tree Creek, Fließgewässer im Kershaw County, South Carolina
 Big Pine Hammock Lake, See im Jasper County, Texas
 Big Pine Island Lake, See im Kent County, Michigan
 Big Pine Lakes, See im Inyo County, Kalifornien
 Big Pine Pond, See im Piscataquis County, Maine
 Big Pine Copper Number 1 Prospect, Mine im Inyo County, Kalifornien

Siehe auch:
 Big Pines
 Big Pine Island
 Big Pine Lake
 Big Pine Mountain